

События 
 Начало строительства храма Соломона.
 На корейский престол взошёл король Хынпхён, сменивший Кёнчхана (линия Кижда).
 31 мая — полное солнечное затмение. Лунная тень прошла от Чукотского полуострова до Суэцкого перешейка.
 24 ноября — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 1157 км от Земли). Могло наблюдаться только на Антарктическом полуострове.

См. также

Примечания